Ekeby in der Name folgender Orte in Schweden:
 Ekeby (Bjuv), in der Gemeinde Bjuv, Skåne län
 Ekeby (Östhammar), in der Gemeinde Östhammar, Uppsala län
 Ekeby (Kumla), in der Gemeinde Kumla, Örebro län
 Ekeby (Södertälje), in der Gemeinde Södertälje, Stockholms län
 Ekeby (Upplands Väsby), in der Gemeinde Upplands Väsby, Stockholms län
 Ekeby (Gotland), in der Gemeinde Dalhem,

Siehe auch:
 Kirche von Ekeby (Gotland)